Palco pode ser:

Palco - local para a apresentação de artistas.
Palco (Kansas), cidade dos EUA
Palco (álbum), gravado por Pedro Abrunhosa
 San Pedro de Palco, distrito no Peru

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos